Сезон 1966–1967 в Ла Лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, що проходило між 10 вересня 1966 та 23 квітня 1967 року. Став 36-м турніром з моменту заснування Ла Ліги. Участь у змаганні взяли 16 команд, у тому числі 3 команди, які попереднього сезону підвищилися у класі з Сегунди. За результатами сезону 12 команд продовжили виступи в елітному дивізіоні, два найгірші клуби відразу вибули до Сегунди, ще дві команди брали участь у матчах плей-оф за право виступів у Ла Лізі проти двох представників Сегунди.

Переможцем турніру став мадридський «Реал», який здобув свій 12-й трофей національної першості. «Королівський клуб» впевнено провів увесь сезон, більшу його частину очолюючи турнірну таблицю першості. Чемпіони фінішували з п'ятиочковим відривом від найближчого переслідувача, «Барселони».

Підсумкова турнірна таблиця

Плей-оф за право виступів у Ла Лізі

Динаміка турнірного становища

Результати матчів 

</center>

Бомбардири 
Найкращим бомбардиром Прімери сезону 1966—67 став бразильський нападник «Валенсії» Вальдо Машаду, який записав до свого активу 24 голи. 

Найкращі бомбардири сезону:

Посилання 
 Прімера Дивізіон 1966–67 на RSSSF  
 Прімера Дивізіон 1966–67 на bdfutbol.com  

1966-67
1967 у футболі
1966 у футболі